Ундер:

 Ундер — река в России, протекает в Ивановской области.
 Ундер, Дженгиз (род. 1997) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Ундер, Мария (1883—1980) — эстонская-российская-шведская поэтесса и переводчица.